Натуральне число 97
 97 рік до нашої ери
 97 рік нашої ери
 «97» — перша п'єса Миколи Куліша.